Vari compositori hanno scritto suite per violoncello solo:

 Sei suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach
 Tre suite per violoncello solo di Max Reger
 Tre suite per violoncello solo di Benjamin Britten
 Suite per violoncello solo di Gaspar Cassadó